Голяматa награда на Испания е кръг от световния шампионат на ФИА - Формула 1. От 1991 година се провежда на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Състезанието е едно от най-старите в света, като първата Голяма награда на Испания се провежда през 1913 г. като състезание за туристически автомобили, на 300-километровия път-писта Guadarrama, в близост до Мадрид, по пътя към Валядолид.

Спонсори 
Talbot 1981
Tio Pepe 1986-1992
Marlboro 1993-2005
Telefónica 2006-2010
Santander 2011-2012
Pirelli 2014

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Външни препратки 
 Официален сайт на Голямата награда на Испания във Формула 1